Андре Леандер Арендсе (; ) — южноафриканский футболист, вратарь. Лучший вратарь в истории южноафриканского футбола. В настоящее время работает помощником главного тренера и тренером вратарей в клубе «Витс Юниверсити». Был владельцем «Суперспорт Юнайтед».

Клубная карьера 
Арендсе дебютировал в профессиональном футболе в 1991 году за «Аякс» из Кейптауна, который играл в ныне несуществующей лиге NSL. Позже он играл за такие клубы, как «Оксфорд Юнайтед», «Фулхэм» (оба Англия), «Сантос», «Мамелоди Сандаунз» и «Суперспорт Юнайтед».

Ушёл из футбола, когда в 2009 году «Суперспорт Юнайтед» стал чемпионом ЮАР. В мае 2013 года, когда все вратари «Витс Юниверсити» получили травмы, Андре пришлось вставать в ворота команды в двух матчах. Тем самым он установил рекорд, став самым возрастным игроком в Высшей лиги ЮАР, опередив Брюса Гроббелара.

Международная карьера 
Дебют за сборную ЮАР состоялся в 1995 году. Всего Арендсе провёл за сборную 67 матчей. Участник чемпионата мира 2002 года и Кубка конфедераций 1997 года. Участник четырёх Кубков африканских наций:1996, 2000, 2002 и 2004. Международную карьеру закончил в 2004 году.

На чемпионат мира 1998 года во Франции не смог попасть из-за травмы. Был заменён на Саймона Гопане.

Достижения

«Фулхэм» 
 Чемпион Второго дивизиона Футбольной лиги: 1998/99

«Суперспорт Юнайтед» 
 Чемпион ЮАР: 2007/08, 2008/09

Примечания

Ссылки 
 BBC Sport
 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Мамелоди Сандаунз»
Игроки ФК «Кейптаун Спёрс»
Игроки ФК «Суперспорт Юнайтед»
Игроки ФК «Сантос» Кейптаун
Игроки ФК «Бидвест Витс»